Kalamos – ex comunità della Grecia nella periferia dell'Attica
Kalamos – ex comunità e isola della Grecia nella periferia delle Isole Ionie